Quatre navires de la Marine impériale japonaise ou de la Force maritime d'autodéfense japonaise ont porté le nom de Shikinami :
 le Shikinami (ex-Gaïdamak), une canonnière (ancien croiseur-torpilleur de la Marine impériale russe) lancé en 1893 et démantelé en 1914 ;
 le Shikinami, un destroyer de classe Shikinami lancé en 1905 ;
 le Shikinami, un destroyer de classe Fubuki lancé en 1929 et coulé en 1944 ;
 le Shikinami, un destroyer de classe Ayanami lancé en 1957 et retiré du service en 1987.

Shikinami